Открытый чемпионат Китая по снукеру 2002 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 24 февраля по 3 марта 2002 года в Шанхае, Китай. Победителем стал Марк Уильямс. В финале он одержал победу над Энтони Хэмилтоном со счётом 9:5.

Призовой фонд составил 450 000 фунтов стерлингов.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Китая по снукеру
2002 год в снукере